Ben Bayer (ur. 17 czerwca 2004) – niemiecki skoczek narciarski. Medalista mistrzostw świata juniorów (2022 i 2023) oraz zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy (2022).

Przebieg kariery 
W 2017 i 2018 bez większych sukcesów brał udział w zawodach FIS Youth Cup w Hinterzarten (w swoim lepszym starcie, w 2018 był 12.). W styczniu 2020 w Oberstdorf zadebiutował w Alpen Cupie, plasując się dwukrotnie w siódmej dziesiątce. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył rok później, w styczniu 2021 w Oberhofie, gdzie w drugim konkursie był 27. 

W sierpniu 2021 w Einsiedeln zadebiutował w FIS Cupie, zajmując 11. i 19. lokatę. We wrześniu 2021 w Oslo, w ramach letniej edycji cyklu, zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, plasując się w czwartej i piątej dziesiątce. W lutym 2022 w Predazzo zdobył srebrny medal OPA Games w rywalizacji drużynowej. W marcu 2022 w Zakopanem wziął udział w mistrzostwach świata juniorów – indywidualnie był 22., a w konkursie drużynowym zdobył z niemieckim zespołem brązowy medal. Wystartował również na Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2022, na którym zdobył brązowy medal indywidualnie i w drużynie męskiej, a w mikście zajął 4. lokatę.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty B. Bayera na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty B. Bayera na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Niemieccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 2004